Pere Garcia de Benavarri o de Benabarre, pintor del gòtic català, oriünd de la vila aragonesa de Benavarri, capital del comtat de Ribagorça 
 Pere Garcia Fària (Barcelona, 1858 - 1927), arquitecte i enginyer català 
 Pere Garcia-Fons (Badalona, 1928 - París, 2016), pintor català 
 Pere Garcia i Plensa (Barcelona, 1943 - 2005), director de cinema català